Ankiliabo (Atsimo-Andrefana), een plaats in de regio Atsimo-Andrefana, Madagaskar
 Ankiliabo (Menabe), een plaats in de regio Menabe, Madagaskar